JUDr. Gabriel Achour (* 9. srpna 1971) je českým právníkem, působí jako advokát a je rovněž rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studoval na University of London.

Gabriel Achour se specializuje na fúze a akvizice, nemovitostní projekty včetně infrastrukturálních projektů, energetiku a dopravu.

Gabriel Achour získal rozsáhlé odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích a působil jako právní poradce na celé řadě významných transakcích realizovaných v uplynulých letech v České republice v rámci privatizace a při akvizicích významných českých průmyslových a energetických podniků. Gabriel Achour poskytuje právní poradenství ve významných tuzemských a mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a realizace investičních celků v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky, residenčních developerských projektů a projektů rozsáhlých nákupních center.

Prestižní mezinárodní ratingové publikace doporučují Gabriela Achoura jako předního českého odborníka pro oblast nemovitostního práva.

Gabriel Achour je autorem řady odborných článků, je spoluautorem odborné publikace Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích vydané nakladatelstvím Key Publishing s.r.o. v roce 2015 a dále spoluautorem odborné publikace Financování developerských projektů vydané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí v roce 2008.

Externí odkazy 
 

Čeští právníci
Narození 9. srpna
Narození v roce 1971
Žijící lidé
Muži